Сезон 2011/2012 — 4-ый сезон в составе Континентальной хоккейной лиги для белорусского хоккейного клуба Динамо-Минск. Команда выступает в Дивизионе Тарасова Западной конференции КХЛ.

Руководство и состав

Тренерский штаб 
Главный тренер:
  Марек Сикора
Ассистенты:
  Александр Андриевский
  Петр Ярош
  Евгений Попихин

Состав 
Состав ХК «Динамо-Минск» по состоянию на 10 октября 2011 года:

Предсезонные и товарищеские матчи

Товарищеские матчи

Турнир «Vallée de Joux» 

Матч за 3-е место

Кубок ЛЖД

Открытый Кубок Донбасса

Регулярный чемпионат КХЛ 2011—2012

Сентябрь 2011

Октябрь 2011

Ноябрь 2011

Декабрь 2011

Январь 2012

Февраль 2012

Плей-офф Кубка Гагарина

1/4 финала конференции Запад

Турнирная таблица

См. также 
Хоккейный клуб Динамо-Минск 
Сезон КХЛ 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Сезоны ХК «Динамо» Минск
Динамо Минск